Daleyville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Daleyville (Ohio)
 Daleyville (Wisconsin), im Dane County